Ольшаница — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ольшаница — деревня в Ивацевичском районе Брестской области

Россия 
 Ольшаница — село в Дятьковском районе Брянской области.

Польша 
 Ольшаница — посёлок в Подкарпатском воеводстве

Украина 
 Ольшаница — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Ольшаница — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Ольшаница — село в Белогорском районе Хмельницкой области

Железнодорожные пункты 
 Ольшаница — железнодорожная станция в Подкарпатском воеводстве Польши.
 Ольшаница — железнодорожная станция в Хмельницкой области Украины.

Другое 
 Ольшаница — сельская гмина (волость) в Лесковском повяте Подкарпатского воеводства Польши.
 Ольшаница — река в Львовской области Украины, приток реки Гологорка.

См. также 
 Великая Ольшаница — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Альшаница